Petrovice Gornje je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Povijest 
U FNRJ su promijenile do 1961. ime iz ranijeg imena Peturice

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli